

Населені пункти та їхні частини
 Лішково — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лішково — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Лішково — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Лішково — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки